El Bosc Comunal de Talteüll (en francès, oficialment, Forêt Communale de Tautavel) és un bosc de domini públic del terme comunal de Talteüll, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

El bosc, que ocupa 1,87 km², està situat a la zona nord del terme comunal, al nord-oest del poble de Talteüll, a prop del límit amb la comuna occitana de Pasiòls.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per la comuna de Talteüll. Té el codi identificador de l'ONF (Office National des Forêts) F16271U.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web del Bosc comunal
 Una altra pàgina web, amb mapa esquemàtic del bosc

Boscs del Rosselló
Geografia de Talteüll